

Cinema 
 Amparo – film del 2013 diretto da Ricardo Pinto e Silva

Geografia 
Amparo – comune brasiliano dello stato di San Paolo
Amparo – comune brasiliano della Paraíba
El Amparo – distretto della Costa Rica nel cantone di Los Chiles

Altro 
Amparo – nome proprio di persona spagnolo femminile